Дзин може да се отнася за:
 Дзин (царство), държава в Източна Азия през XI-IV век пр.н.е.
 Дзин (265-420), китайска династия
 Дзин (1115-1234), джурченска династия
 Дзин (език), един от китайските езици